NR Большой Медведицы (), ранее используемое SU Гончих Псов () не рекомендуется — одиночная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 2642 световых лет (около 810 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +14,1m.

Характеристики 
NR Большой Медведицы ранее считалась переменной звездой, но дальнейшие наблюдения переменности не подтвердили.

Примечания